Dit artikel geeft een lijst van oplosmiddelen die frequent worden aangewend in de organische en de anorganische chemie. De oplosmiddelen zijn voornamelijk organisch van aard.

Oplosmiddel
oplosmiddel